Ярра ():

Австралия 
 Ярра — река.
  — городская территория в составе Мельбурна в штате Виктория.
  — бывший избирательный округ.

Составные топонимы 
Австралия
 Ярра-Рейнджес — национальный парк.
 Ярра-Рейнджес — графство.
Гамбия
  — административный округ.
  — административный округ.
  — административный округ.

Прочее 
 Ярра — экзотическая порода древесины.

См. также 
 Yarra Trams — компания в Мельбурне, специализирующаяся на эксплуатации трамваев
  () — название австралийских судов